Muziek
 Heart of gold (Neil Young), een single van Neil Young uit 1971 dat meermaals gecoverd werd
 Heart of gold (The Kinks), een lied van The Kinks van hun album State of confusion (1983)
 Heart of gold (Sofia Rotaru), een album van Sofia Rotaru uit 1988
 Heart of Gold (Johnny Hates Jazz), een single van Johnny Hates Jazz uit 1988
 Heart of gold (Force & Styles), een single van Force & Styles - ook met Kelly Llorenna - uit 1998
 Heart of gold (Maury), een single van de Zwitserse Maury uit 2008
 Heart of Gold Band, een Amerikaanse rockband van 1980-81 en sinds 2004
 Heart of Gold Records, een Amerikaans muzieklabel uit Florence, Alabama.

 Overig
 A Heart of Gold een stomme Amerikaanse dramafilm uit 1915
 Heart of Gold (2000), Amerikaanse korte film uit 2000
 Hearts of Gold, een televisieserie van de BBC gepresenteerd door Esther Rantzen
 Heart of Gold (Russell Greenan), een roman van Russell H. Greenan uit 1975
 Heart of Gold (Sharon Shinn), een roman van Sharon Shinn uit 2000
 Heart of Gold (Michael Pryor), een roman van Sharon Shinn uit 2007
 Heart of Gold (ruimteschip), fictief ruimteschip in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
 Heart of Gold (SpaceX), geplande vlucht naar Mars door SpaceX